Сланцы Бёрджес, Сланцы , Берджесские сланцы () — уникальная горная формация на склонах горы Маунт-Стивен в национальном парке Йохо в канадской части Скалистых гор на территории провинции Британская Колумбия. Это одно из богатейших в мире мест палеонтологических находок и лучшее в своём роде кембрийского периода. Содержит множество окаменелостей, некоторые ископаемые имеют аналоги среди ныне живущих организмов.

История открытия 
Ископаемые остатки в бёрджесских сланцах впервые обнаружил палеонтолог Чарльз Дулитл Уолкотт в 1909 году в конце своего полевого сезона. В 1910 году он вернулся туда вместе с сыном и начал раскопки около местности, получившей название Хребет Ископаемых (Fossil Ridge). Он возвращался на раскопки каждый год вплоть до 1924 года; к тому времени, когда ему исполнилось уже 74 года, он обнаружил более 65 тысяч образцов. Описанием этих образцов Уолкотт был занят до самой своей смерти в 1927 году. Ошибкой Уолкотта было то, что он пытался поместить все ископаемые остатки в известные к тому времени таксоны, и многие из них выглядели курьёзами. Лишь в 1962 году произошёл фундаментальный пересмотр классификации бёрджесских фоссилий, которую провёл Альберто Симонетта. Это привело к новому взрыву интереса к местности, так как выяснилось, что многие открытые организмы представляют собой нечто новое, ранее неизвестное.

Общая характеристика 
Является частью формации Стивен (Stephen Formation). Имеет мощность около 160 м. Длина около 50 км. Состоят из чёрного и темно-серого менилитовых и глинистого сланца, которые образуют слои со средней толщиной 30 мм. Эти морские отложения образовались у подножья подводной известняковой скалы. Во время орогенеза в позднем меловом периоде они были подняты на высоту около 2500 метров над уровнем моря.

Название сланца происходит от имени местного губернатора, жившего в XIX столетии, как и перевал Бёрджесс, связывающий город Филд с каменоломней

Биота 

Сланцы Бёрджес — первое из известных крупных захоронений кембрийского периода. Количество обнаруженных в формации палеонтологических остатков настолько велико, что в обиход вошёл термин «фауна сланцев Бёрджес». Среди ископаемых сланцев Бёрджес наиболее распространены членистоногие, однако многие из них необычны и с трудом поддаются классификации.

Фауна (более 140 таксонов) в основном представлена различными членистоногими: Marrella, Canadaspis, Olenoides, также присутствуют губки — Choia, приапулиды — Ottoia, морские перья — Thaumaptilon, онихофоры: Hallucigenia и Aysheaia, кольчатые черви — Canadia; Eldonioidea — Dinomischus, организмы неясного систематического положения, например, Wiwaxia и Siphusauctum. Также найдены древнейшие фоссилии хордовых: Pikaia и Metaspriggina.

См. также 
 Кембрийский взрыв

Литература 

 . Debating the significance of the Burgess Shale: 
 . The Crucible of Creation: The Burgess Shale and the Rise of Animals, Oxford University Press, Oxford, 1998 (paperback 1999) ISBN 0-19-850197-8 (hbk), ISBN 0-19-286202-2 (pbk)
 . Trilobite: Eyewitness to Evolution, Flamingo, 2001. ISBN 0-00-655138-6
 . Wonderful Life (book)|Wonderful Life: Burgess Shale and the Nature of History, Vintage, 2000. ISBN 0-09-927345-4
  The Fossils of the Burgess Shale, Smithsonian, 1994. ISBN 1-56098-364-7

Примечания 

Места палеонтологических находок в Канаде
География Британской Колумбии
Достопримечательности Британской Колумбии
Канадские Скалистые горы
Йохо (национальный парк)